Ferri är ett italienskt efternamn, som burits av bland andra:

 Alessandra Ferri
 Ciro Ferri
 Enrico Ferri
 Jordan Ferri
 Luigi Ferri
 Rexhep Ferri
 Riccardo Ferri
 Roberto Ferri

Italienska efternamn